Ez a lap a Bűvös varázskardok epizódjait mutatja be.

Évadáttekintés

Epizódok

Bevezető rész

1. évad

2. évad

Digitális sorozat

1. évad

2. évad

3. évad: A harcosképző

Rövidfilmek

Vlog

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái